Gem eller gem har flere betydninger:
 Gem - almindeligt dansk ord.
 Gem - en opdigtet kvinde karakter i Tron: Legacy
 Gem (band) - et indie rock band fra Holland
 Gem, Californien - en tidligere bebyggelse i USA
 Gem, Indiana - en lille by i USA
 Gem, Kansas - en lille by i USA

Se også 
 GEM